Le tournoi Open du Texas 2014 est l'édition féminine 2014 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 7 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

En finale, la triple championne du monde junior et qualifiée Nour El Sherbini remporte le plus grand titre de sa carrière face à Dipika Pallikal.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en avril 2014
Squash en 2014